Костел святого Марка (Варяж)
 Костел святого Марка (Краків)
 Костел святого Марка (Львів)

Див. також 
 Собор Святого Марка
 Церква святого Марка